Presidio (fort), een soort fort in de Spaanse kolonies
 Presidio (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas
 Presidio County, een county in de Amerikaanse staat Texas
 Presidio van San Francisco, een groot stadspark in de Amerikaanse stad San Francisco
 The Presidio, een Amerikaanse film uit 1988